Bresiliidae är en familj av kräftdjur. Bresiliidae ingår i överfamiljen Bresilioidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Bresiliidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Bresiliidae